«Ширали» () — роман 1955 года писателя .

Сюжет 
Одно из самых известных произведений данного автора. Описывает жизнь австралийского бродяги- по имени Маколи и его малолетней дочери по имени «Пострел». «Ширали» — австралийское название особого рюкзака, в котором находится всё необходимое в дороге. Такое название роману дано не случайно, так как у главного героя романа 2 ноши на плечах: первая — сам рюкзак, вторая — ребёнок, которого он себе взвалил на плечи, уведя от матери, тем самым как можно больнее отомстить своей жене за измену.

Факты 
 Переведён на 12 языков.
 Впервые издан на русском языке в 1978 году. Это единственное произведение автора, изданное на русском языке.
 Произведение дважды экранизировалось: 1957, 1988 годах.

Литература Австралии
Романы 1955 года